Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1952 si disputò dal 21 marzo al 26 marzo 1952. Si trattò della 14ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Kansas Jayhawks, al primo successo della loro storia. Clyde Lovellette venne eletto Most Outstanding Player.

Il torneo fu disputato per la seconda stagione consecutiva da 16 squadre. Per la prima volta si disputò una vera e propria final four, con le semifinali e le finali (primo e terzo posto) nazionali disputate all'Edmundson Pavilion di Seattle.

I Jayhawks sconfissero in finale i St. John's Red Storm con il punteggio di 80-63. Le due squadre erano allenate rispettivamente da Phog Allen e Frank McGuire, entrambi futuri membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Furono inoltre disputati due spareggi tra le perdenti al primo turno, sia ad Est sia ad Ovest. Nell'East Region vinsero i North Carolina State Wolfpack (69-60 sui Penn State Nittany Lions), ed i Dayton Flyers (77-61 sui Princeton Tigers). Nella West Regioni vinsero gli Horned Frogs (61-44 sugli Aggies) e gli Oklahoma City Stars (55-53 sugli UCLA Bruins).

Risultati

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Phog Allen
Vice-allenatore: Dick Harp
Preparatore atletico: Dean Nesmith

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1952
Campionato di pallacanestro NCAA Division I